Завозин — фамилия; имеет женскую форму Завозина.

 Завозин, Игорь Леонидович (1955—2019) — советский фигурист, серебряный призёр чемпионата СССР 1978 года.
 Завозин, Максим Игоревич (род. 1985) — венгерский фигурист российского происхождения, выступавший в танцах на льду.